Brennan Turner (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les Hounds de Notre Dame dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago en , en . Il passe professionnel avec les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine de hockey en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Hounds de Notre Dame || LHJS ||35 ||2 ||8 ||10 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Hounds de Notre Dame || LHJS ||41 ||5 ||12 ||17 ||207 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2005-2006 || Université Yale || ECAC ||16 ||0 ||2 ||2 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Université Yale || ECAC ||27 ||0 ||0 ||0 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Université Yale || ECAC ||15 ||0 ||1 ||1 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || IceHogs de Rockford || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Falcons de Fresno || ECHL ||29 ||2 ||2 ||4 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||40 ||1 ||13 ||14 ||70 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|2008-2009 || IceHogs de Rockford || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Jackals d'Elmira || ECHL ||62 ||6 ||15 ||21 ||144 ||5 ||0 ||5 ||5 ||13
|-
|2010-2011 || Jackals d'Elmira || ECHL || 37 || 1 || 10 || 11 || 92 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 19 || 0 || 3 || 3 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Senators de Binghamton || LAH || 6 || 0 || 0 || 0 || 5|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Dundee Stars || EIHL || 52 || 8 || 13 || 21 || 122 || 2 || 0 || 0 || 0 || 12

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Yale
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Jackals d'Elmira
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Dundee Stars
Joueur des Senators de Binghamton